Network Operating System (NOS) ist 
 ein Betriebssystem eines Netzwerks, siehe Netzwerkbetriebssystem
 ein Betriebssystem der Control Data Corporation für CDC 6000/Cyber Systeme.